Уильям Солтерли (Билл) Гриффитс (, 26 июня 1922, Абергавенни, Монмутшир, Уэльс, Великобритания — 27 октября 2010, там же) — валлийский и британский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.

Биография 

Билл Гриффитс родился 26 июня 1922 года в британском городе Абергавенни в Уэльсе.

Начал играть в хоккей на траве, когда ему было около 14 лет. Учился в Кембриджском университете, выступал за его хоккейную команду.

С началом Второй мировой войны присоединился к Королевским ВВС. Служил в Южно-Африканском Союзе, где продолжил играть в хоккей, был инструктором по физкультуре.

Впоследствии вернулся в Уэльс. Учился в Кардиффском университете по медицинской специальности.

Играл в хоккей на траве за «Ньюпорт Атлетик».

В 1948 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Афганистана. 

С 1950 года играл за «Абергавенни».

В 1947—1956 годах провёл 8 матчей за сборную Великобритании и 32 матча за сборную Уэльса по хоккею на траве.

Гриффитс пропагандировал в Великобритании игру индийскими клюшками, похожими на современные: с короткой ручкой и закруглённым крюком.

В 1967—2007 годах был президентом «Абергавенни».

Умер 27 октября 2010 года в Абергавенни.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Хоккеисты на траве Уэльса
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года